UK, uk eller.uk kan avse:

 UK – (United Kingdom),  en suverän stat, se Storbritannien
 UK-ämbetet – tidigare förkortning för Universitetskanslersämbetet
 UK – en kommitté i Sverige inom olika sporter, se Uttagningskommitté
 UK (musikgrupp) – en musikgrupp 
 Ukrainska – enligt ISO 639-1
 .uk – toppdomänen för Storbritannien